Новая Монья — название населённых пунктов в России:

 Новая Монья — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Новая Монья — деревня в Селтинском районе Удмуртии.